Quincy Shaw ha battuto Oliver Campbell per 1-6, 6-4, 6–3, 6-4 nel torneo degli sfidanti. Il detentore del titolo Henry Slocum ha battuto nel challenge round Quincy Shaw per 6-3, 6-1, 4–6, 6-2.

Tabellone

Challenge round

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Note

Bibliografia 

U.S. National Championships 1889